Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2017 проводился с 13 по 15 января 2017 в городе Jar.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её женская сборная команда.

В чемпионате участвовало 7 команд.

Чемпионами стала команда Lag Skaslien, Oslo CK (Осло) (скип Кристин Моэн Скаслиен), победившая в финале команду Lag Dundersalt, Stabekk CK (Стабек) (скип Хенриетте Лёвар). Бронзовые медали завоевала команда Lag Ramsfjell, Stabekk CK (Стабек) (скип Майя Рамсфьелл).

Формат турнира 
В первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, команды, занявшие в группе 1-е и 2-е места, встречаются в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в финал плей-офф за 1-е место

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в Норвегии в 2017 году
2017
Январь 2017 года